Дани́лкин — русская фамилия; происходит от мужского имени Данилка/Данилко, уменьшительной формы имени Данила, от библейского имени пророка Даниила.

Известные носители 
 Данилкин, Виктор Николаевич (род. 1957) — советский и российский юрист, судья на втором процессе Ходорковского-Лебедева.
 Данилкин, Владимир Борисович (1946—2005) — российский военачальник, начальник войск ВПВО (2000—2005).
 Данилкин, Егор Романович (род. 1995) — российский футболист.
 Данилкин, Лев Александрович (род. 1974) — российский литературный критик, журналист и писатель.
 Данилкин, Михаил Тихонович (1914—?) — советский журналист.
 Данилкин, Пётр Акимович (1913—1987) — судья Всесоюзной категории по лёгкой атлетике, тренер.

См. также 
 Данилевич
 Данилевский
 Даниленко
 Данилин
 Данилов
 Данилочкин
 Данилушкин
 Данильченко
 Данильчик
 Данилюк
 Данин
 Данченко
 Данькин
 Даньков
 Даньшин